Zamarrilla blanca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Teucrium capitatum; o
 el nombre común de la planta Teucrium polium.